Ophiocanops är ett släkte av ormstjärnor. Ophiocanops ingår i familjen skinnormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skinnormstjärnor
Ophiocanops